Бачиокки или Бачокки () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бачиокки, Феликс Паскаль (1762—1841) — зять Наполеона, дивизионный генерал Первой империи.
 Бачиокки, Элиза Наполеона (1806—1869) — аристократка из рода Бонапартов, дочь предыдущего.